Пьерро:
 Пьерро, Жан-Луи (1761—1857) — генерал гаитянской армии, президент Гаити в 1845—1846 годах.
  (род. 1995) — гаитянский футболист.

См. также 
 Pierrot
 Studio Pierrot
 Пьеро